Belvedere este numele mai multor castele din Europa:

 Castelul Belvedere din Laeken
 Castelul Belvedere din Weimar
 Castelul Belvedere din Viena

Castelul Belvedere se mai poate referi și la Castelul Belvedere din Central Park, Manhattan.

Dezambiguizare
Castele